U 14 war ein ehemaliges U-Boot der Klasse 206 der deutschen Marine.

Geschichte 

Das Boot wurde von den Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel gebaut. Die Kiellegung fand am 1. März 1970 statt. Der Stapellauf erfolgte am 1. Februar 1972, die Indienststellung am 19. April 1973. Es diente zuerst im 1. U-Boot-Geschwader in Kiel, später im 3. U-Boot-Geschwader in Eckernförde.

Verbleib 
Nach seiner Außerdienststellung am 26. März 1997 sollte das U-Boot an die indonesische Marine verkauft werden. Es erhielt den Namen KRI Nangabanda Kennung (404). Als dies scheiterte, wurde das Boot abgewrackt.

Einzelnachweise 

U-Boot-Klasse 206
Nordseewerke